|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Calcutta (officieel Sunfeast Open) van 2006 vond plaats van 18 tot en met 24 september 2006 in de Indiase stad Calcutta. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Anastasia Myskina was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Martina Hingis uit Zwitserland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Russin Olga Poetsjkova in twee sets. Hingis wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Calcutta op haar naam te schrijven. Het was haar 42e WTA-titel, de tweede van 2006.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelhoudsters Jelena Lichovtseva en Anastasia Myskina hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Liezel Huber en Sania Mirza won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste Oekraïense koppel Joelija Bejgelzimer en Joeliana Fedak in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Zuid-Afrikaanse Huber had daarnaast twaalf eerdere dubbelspeltitels met andere part­ners; de Indiase Mirza geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Calcutta 2006
Calcutta